Op het tennistoernooi van Wimbledon in 2012 werd bij de mannen het dubbelspel van 24 juni tot en met 7 juli gehouden in het Londense Wimbledon. Titelverdedigers waren de Amerikaanse tweelingbroers Bob en Mike Bryan.

Het met een wildcard toegelaten duo Jonathan Marray en Frederik Nielsen won het dubbelspel door in de finale in vijf sets het duo Robert Lindstedt en Horia Tecău te verslaan.
Robert Lindstedt en Horia Tecău verloren voor het derde jaar op rij de finale.

Algemeen

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

Wimbledon
ITF-toernooi in 2012